Emisora Cultural puede referirse a:

Emisora Cultural Universidad de Antioquia es una radio estación de Colombia.
Emisora Cultural de Caracas es una radio estación de Venezuela.